Первая лига Китая по футболу 2017 — 14-й сезон после основания Первой лиги Китая. Сезон официально назывался 58.com Первая лига Китая по футболу 2017 года из-за титульного спонсора чемпионата, компании «58.com». В розыгрыше приняло участие 16 команд.
По итогам розыгрыша повышение в классе получили «Далянь Ифан» (1-е место) и «Бэйцзин Жэньхэ» (2-е место), с сезона 2018 года они получили право выступать в Суперлиге Китая. Предпоследнее и последнее места в розыгрыше заняли команды «Баодин Жунда» и «Юньнань Фэйху», которые лишились места в Первой лиге и сезон 2018 года начинали в третьем дивизионе.

Изменения в составе участников

Повышение и понижение в классе

В Первую лигу 
Команды, потерявшие места в Суперлиге 2016 года
 Ханчжоу Гринтаун
 Шицзячжуан Эвер Брайт

Команды, получившие повышение в классе из Второй лиги 2016
 Юньнань Лицзян
 Баодин Жунда

Из Первой лиги 
Команды, получившие повышение в классе и попавшие в Суперлигу 2017
 Тяньцзинь Цюаньцзянь
 Гуйчжоу Хэнфэн

Команды, отправившиеся во Вторую лигу 2017
 Циндао Чжуннэн
 Хунань Биллоуз

Изменение названий 
 «Лицзян Цзяюньхао» в январе 2017 года сменил название на «Юньнань Лицзян».

Сведения о командах

Основная информация 

  «Ханчжоу Гринтаун» решил последние четыре матча чемпионата принимать на площадке Спортивного центра Цзиньхуа.

Участники

Турнирная таблица 

 Полная статистика 
В случае равенства набранных очков вступают в силу следующие критерии: 1) Очки; 2) Очки, набранные в очных встречах; 3) Разница забитых и пропущенных в очных встречах; 4) Количество забитых мячей в очных встречах; 5) Резервные очки от Лиги; 6) Разница мячей; 7) Забитые мячи; 6) Дисциплинарные очки (1 очко за каждую жёлтую карточку, 3 очка за красную); 7) Ничьи.

Лучшие бомбардиры

Примечания 

2017
Спорт в Китае в 2017 году
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017